Не следует путать с 54-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом 193-й стрелковой дивизии

54-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 
В составе действующей армии с 22.06.1941 года по 15.11.1944.

В начале войны входил в состав Петрозаводского бригадного района ПВО, отражал первый налёт на Петрозаводск 02.07.1941 года.

С расформированием района 16.11.1941 года передан в состав РККА. Обеспечивал противовоздушную оборону на рубеже реки Свирь, затем прикрывал войска в ходе Свирско-Петрозаводской операции

Подчинение

Командиры 
 ??

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны